National Basketball Association 1994/1995 var den 49:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 4 november 1994 och avslutades den 23 april 1995 efter 1.107 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 27 lagen spelade 82 matcher var.

Onsdagen den 14 juni 1995 vann Houston Rockets sin andra NBA-titel efter att ha besegrat Orlando Magic med 4-0 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 12 februari 1995 i America West Arena i Phoenix, Arizona. Western Conference vann matchen över Eastern Conference med 139-112.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Orlando Magic mot Houston Rockets

Houston Rockets vann finalserien med 4-0 i matcher

Källor 

NBA 1994/1995 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1994/1995 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 1995 på basketball-reference.com
NBA history 1994/1995 på nba.com (Engelska)

1994 i USA
1995 i USA
Basketsäsongen 1994/1995
1994/1995